Schönherr bzw. Schoenherr ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Albrecht Schönherr (1911–2009), deutscher Theologe und Geistlicher, Bischof in Berlin-Brandenburg
 Alfred Schönherr (1909–1986), deutscher Widerstandskämpfer und Parteifunktionär (SED)
 Annemarie Schönherr (1932–2013), deutsche Theologin
 Carl Johan Schönherr (1772–1848), schwedischer Entomologe
 Christoph Schönherr (* 1952), deutscher Komponist und Hochschullehrer
 Daniel Schönherr (1545–1609), deutscher Jurist und Politiker, Bürgermeister von Leipzig
 David von Schönherr (1822–1897), österreichischer Archivar, Kunst- und Kulturhistoriker
 Dietmar Schönherr (1926–2014), österreichischer Schauspieler, Moderator, Sprecher und Schriftsteller
 Eva Schönherr (* 1953), deutsche Schauspielerin und Autorin
 Frank Schönherr (* 1964), deutscher Radsportler

 Fritz Schönherr (1907–1952), deutscher Widerstandskämpfer und Parteifunktionär (SED)
 Gerhard Schönherr (1926–2016), deutscher Generalmajor und Ökonom
 Gustav Schönherr (1889–1933), deutscher Widerstandskämpfer
 Hans-Martin Schönherr-Mann (* 1952), deutscher Politikwissenschaftler

 Ivonne Schönherr (* 1981), deutsche Schauspielerin
 Jan Schönherr (* 1979), deutscher Übersetzer

 John Schoenherr (1935–2010), US-amerikanischer Illustrator
 Jutta Walther-Schönherr (1928–2016), deutsche Grafikerin
 Karl Schönherr (1867–1943), österreichischer Arzt und Schriftsteller
 Karl Schönherr (Bildhauer) (1925–1981), deutscher Bildhauer
 Karl Gottlob Schönherr (1824–1906), deutscher Maler
 Katja Schönherr (* 1982), deutsche Schriftstellerin und Journalistin
 Klaus Schönherr (* 1947), deutscher Militärhistoriker
 Kurt W. Schönherr (1931–2013), deutscher Volkswirt und Pädagoge
 Louis Schönherr (1817–1911), deutscher Erfinder und Unternehmer
 Mattes Schönherr (* 2000), deutscher Ruderer
 Matthias Schönherr (* 1957), deutscher Industriedesigner
 Max Schönherr (Bootsbauer) (1893–1982), deutscher Bootsbauer
 Max Schönherr (1903–1984), österreichischer Komponist, Dirigent und Musikschriftsteller
 Maximilian Schönherr (* 1954), deutscher Journalist und Hörspielautor
 Monika Schönherr (* 1980), polnische Germanistin und Sprachwissenschaftlerin
 Oscar Schönherr (1903–1968), deutscher Komponist

 Ruth Schönherr (* 1999), deutsche Schauspielerin

 Tom Schönherr (* 1954), deutscher Designer
 Walter Joseph Schoenherr (1920–2007), US-amerikanischer Geistlicher, Weihbischof in Detroit

Siehe auch 
 Schönherr (Musikerfamilie)

Weblinks 
 Schönherr bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname